Hans Schleimer – matematico e bibliotecario austriaco
 Irving Schleimer educatore statunitense
 Joseph Schleimer – wrestler canadese
 Otto Schleimer – ingegnere tedesco
 Roger Schleimer – politico lussemburghese